

Plaatsen in de Verenigde Staten 
 St. Joseph (Illinois), een plaats in Illinois
 St. Joseph (Louisiana), een plaats in Louisiana
 St. Joseph (Michigan), een plaats in Michigan
 St. Joseph (Minnesota), een plaats in Minnesota
 St. Joseph (Missouri), een plaats in Missouri
 St. Joseph (Tennessee), een plaats in Tennessee
 St. Joseph County (Indiana), een county in Indiana
 St. Joseph County (Michigan), een county in Michigan

Andere plaatsen 
 Saint Joseph (Barbados), een parish van Barbados.
 Saint Joseph (Dominica), een parish van Dominica.
 St. Joseph (Seychellen), een eiland van de Seychellen.

Zie ook 
 Saint-Joseph (doorverwijspagina)
 Saint Joseph's Abbey, een abdij in de Amerikaanse staat Massachusetts